Ein Heuwagen ist
ein landwirtschaftliches Fahrzeug, siehe Leiterwagen

Der Heuwagen ist der Titel folgender Gemälde:
 Der Heuwagen, Triptychon von Hieronymus Bosch
 Der Heuwagen (auch Der Heukarren), Gemälde von John Constable, siehe The Hay Wain